De windstreek die precies tussen zuid en west in ligt (225° oost-om)

Geografie
 Apeldoorn Zuidwest, een wijk in de Nederlandse stad Apeldoorn
 Zuidwest (Utrecht), een wijk in de Nederlandse stad Utrecht
 Súdwest-Fryslân, een fusiegemeente ontstaan uit Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wonseradeel en Wymbritseradeel
 Zuidwesthoek, een streek in het zuidwesten van Friesland
 Zuidwest-Friesland, een regio in de Nederlandse provincie Friesland
 Zuidwest-Delhi, een district van het Indiase Nationaal Hoofdstedelijk Territorium
 Zuidwesteilanden, een archipel van zes kleine eilanden in het zuiden van Palau
 Zuidwest-China, een gebied in China, dat bestaat uit Sichuan, Yunnan, Guizhou, Chongqing en Tibet
 Zuidwest-Afrika, de vroegere benaming voor het huidige Namibië
 Zuidwest-Azië, het zuidwestelijke deel van Azië
 Zuidwest-Europa, het zuidelijk gedeelte van West-Europa
 Zuidwest (Veenendaal)

Overig
 Zuid-West-Nederland, een voormalig Nederlands vervoersbedrijf
 Zuidwesten (wijnstreek), een Franse wijnstreek in Aquitanië

Zie ook
 Zuidwester, (Doorverwijspagina)